Indíbil , cabdill dels ilergets
 Mandoni, cabdill iber que era el cap de la tribu dels ausetans
 Estàtua d'Indíbil i Mandoni, grup escultòric de bronze situat a la plaça Agelet i Garriga de Lleida
 Indibil i Mandoni (Angel Guimerà), tragèdia en tres actes i en vers, d'Àngel Guimerà estrenada al 1917